Скотч (от  — шотландский):
 скотч — клейкая лента.
 скотч, скотч-терьер — шотландский терьер.
 скотч — шотландский виски.
Scotch
 Scotch — итальянская диско-группа, образованная в 1983 году.
 Scotch — российская метал-группа, образованная в 2001 году.

См. также 
 Скоч